Philoganga är ett släkte av trollsländor. Philoganga ingår i familjen Lestoideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Philoganga